Chapeau is Frans voor hoed en komt voor in de volgende betekenissen:
 Chapeau (album), Franstalig album van Herman van Veen 
 Chapeau (Allier), een dorp in Frankrijk
 Chapeau (poker), een pokerspel met dobbelstenen
 chapeau! (tussenwerpsel), uitroep van bewondering voor een knappe prestatie
 Bovenkop, een kleine kop boven de eigenlijke kop van een artikel eventueel cursief gedrukt
 Chapeau! (restaurant) - een restaurant in Bloemendaal
 Chapeau (band), band uit Gennep, Heijen en Bergen in Noord-Limburg 
 Chapeau fruitbier, Chapeau Gueuze, Chapeau Faro, reeks van Belgische bieren op basis van lambiek